QLS steht für:
 Flugplatz Lausanne-La Blécherette (IATA-Code)
 Bahnhof Lausanne (IATA-Code)

Abkürzung